Ранчо Веласкез има више значења:

 Ранчо Веласкез, Сомбререте Нумеро Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Веласкез (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику